Skrót AABC może oznaczać:
 Accrediting Association of Bible Colleges
 American Amateur Baseball Congress
 Australian Army Band Corps
 Arthur Andersen Business Consulting